Гуннар Андерссон:
 Йохан Гуннар Андерссон (1874—1960) — шведский археолог.
 Гуннар Вильгельм Андерссон (1889—1960) — шведский предприниматель.
 Карл-Гуннар Андерссон (1928—1969) — шведский футболист.